Губин, Александр:
 Губин, Александр Александрович (1873—1958) — генерал-майор, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Губин, Александр Михайлович (1935—2019) — советский лыжник, биатлонист, тренер-преподаватель.